Ниже представлен список произведений Александра Порфирьевича Бородина. Список организован по жанрам.

Произведения для Фортепиано 

 Hélène-Polka (1843)
 Реквием
  (1885; оркестрована А. Глазуновым)
 Мазурка
 Грёзы
 Серенада
 Ноктюрн
  (1885; оркестровано А. Глазуновым)

Произведения для оркестра 

 Симфония № 1 ми бемоль мажор (1865)
 I. Scherzo. Prestissimo
 II. Andante
 III. Allegro molto vivo
 Симфония № 2 «Богатырская» си минор (1873)
 I. Allegro moderato
 II. Scherzo. Molto vivo
 III. Andante
 IV. Finale. Allegro 
 Симфония № 3 ля минор (1886-1887, не окончена)
 I. Moderato assai. Poco piu mosso
 II. Scherzo. Vivo
 В Средней Азии. Симфоническая картина (1880)

Концерты 

 Концерт для флейты и фортепиано с оркестром (1847), утрачен.

Камерная музыка 

 Соната для виолончели и фортепиано си минор (1860)
 Фортепианный квинтет до минор (1862)
 Фортепианное трио ре мажор (1860-61)
 Струнное трио (1847), утрачено
 Струнное трио (1852—1856)
 Струнное трио (1855; неокончено)
 Andantino
 Струнное трио (1850—1860)
 Струнный квартет № 1 ля мажор
 Moderato. Allegro
 Andante con moto
 Scherzo. Prestissimo
 Andante. Allegro risoluto
 
 Allegro moderato
 Scherzo. Allegro
 Notturno. Andante
 Finale. Andante. Vivace
 Скерцо для струнного квартета (1882)
 Serenata alla spagnola для струнного квартета (1886)
 Квартет для флейты, гобоя, альта и виолончели (1852—1856)
 Струнный квинтет фа мажор (1853—1854)
 Секстет ре минор (1860—1861; сохранились только две части)

Оперы 
 Богатыри (1867)
 Царская невеста (1867—1868, наброски, утрачены)
 Млада (1872, IV действие; Остальные действия написаны Ц. Кюи, Н. А. Римским-Корсаковым, М. Мусоргским и Л. Минкусом)
 Князь Игорь (1869-1887, отредактирована и окончена Н. А. Римским-Корсаковым и А. Глазуновым)
 Наиболее известный номер — Половецкие пляски.

Романсы и песни 

 Арабская мелодия. Слова А. Бородина
 Для берегов отчизны дальной. Слова А. Пушкина
 Из слез моих. Слова Г. Гейне
 Красавица-рыбачка. Слова Г. Гейне (для голоса, виолончели и фортепиано)
 Море. Баллада. Слова А. Бородина
 Морская царевна. Слова А. Бородина
 Отравой полны мои песни. Слова Г. Гейне
 Песня темного леса (Старая песня). Слова А. Бородина
 Разлюбила красна девица… (для голоса, виолончели и фортепиано)
 Слушайте, подруженьки, песенку мою (для голоса, виолончели и фортепиано)
 Спесь. Слова А. К. Толстого
 Спящая княжна. Сказка. Слова А. Бородина
 У людей-то в дому. Песня. Слова Н. Некрасова
 Фальшивая нота. Романс. Слова А. Бородина
 Что ты рано, зоренька… Песня
 Чудный сад. Романс. Слова C. G.

Источники 

 Каталог работ Бородина  
 Oldani, Robert William. «Бородин, Александр Порфирьевич. Работы.» Music Online.

Бородин